George Hall (1613–1668) – angielski duchowny anglikański, biskup Chester
 George Hall (1753–1811) – irlandzki duchowny katolicki, biskup Dromore
 George Hall (1881–1965) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 1. wicehrabia Hall
 George Hall (1916–2002) – kanadyjski aktor

Zobacz też 
 Daniel George Edward Hall